Hochschule für Musik und Theater (en español: «Universidad de Música y Teatro») puede hacer referencia a:

 Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo 
 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, anteriormente Hochschule für Musik und Theater Hannover
 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
 Hochschule für Musik und Theater München
 Hochschule für Musik und Theater Rostock
 Zürcher Hochschule der Künste, producto de la fusión en 2007 de la Hochschule für Musik und Theater y la Hochschule für Gestaltung und Kunst